Линколнтон има више значења:
 Линколнтон (Џорџија)
 Линколнтон (Северна Каролина)